Caxigo puede referirse a:

 el nombre común de la planta Arbutus unedo; o
 el nombre común de la planta Quercus faginea.